Wildernis (natuur) - de oorspronkelijke, onaangeroerde verschijningsvorm van alles wat zich op, in en rond de Aarde bevindt
 Buitengebied (ruimtelijke ordening), grond buiten de bebouwde kommen van steden en dorpen, meestal met een agrarische bestemming
 Natuur (werkelijkheid) - de inhoud en werking van de kosmos
 Karakter (aard), essentie - de combinatie van innerlijke eigenschappen
 Natuur (filosofie) - het wezen van een substantie, of het Zijn
 Natuur (muurschilderingen) - een driedelig artistiek kunstwerk in Noord-Holland

Zie ook
 Natuurbescherming
 Natuurbeeld
 Natuuresthetiek
 Natuurfilosofie
 Landschap
 Milieufilosofie

 Natuurlijk (doorverwijzing)